Jozef Coppens (politicus) (ca. 1945), Belgisch politicus en burgemeester
 Jozef Coppens (hoogleraar) (1896–1981), Belgisch hoogleraar en priester